A69 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 A69, la classe d'Estienne d'Orves, une classe de bâtiments de la Marine nationale française.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres infections à spirochètes, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Route britannique A69 reliant Denton Burn à Carlisle ;
  Autoroute française A69, un projet d'autoroute reliant Toulouse à Castres.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres